

Astronomia 
 Centauro – costellazione della sfera celeste
 Centauro – classe di asteroidi

Astronautica 
 Centaur – stadio di razzo statunitense usato per lanci spaziali

Mitologia 
 Centauro – personaggio della mitologia greca, mezzo uomo e mezzo cavallo

Unità militari 
 Brigata Meccanizzata Centauro – brigata dell'Esercito Italiano
 Divisione Centauro – divisione Corazzata italiana della seconda guerra mondiale
 Divisione Centauro II – divisione Corazzata italiana della seconda guerra mondiale

Veicoli 
 Centauro – autoblindo cacciacarri da guerra
 Centauro 2 – autoblindo cacciacarri da guerra
 Moto Guzzi V10 Centauro – motocicletta
 Fiat G.55 "Centauro" – aeroplano italiano della seconda guerra mondiale
 Centaur – carro armato britannico della II Guerra Mondiale

Altro 
 Centauro – varietà di riso (Oryza sativa)
 Centauro – nave militare della Regia Marina
 Centauri – razza aliena dell'universo della serie televisiva Babylon 5
 Centaur Publications – casa editrice di fumetti
 Il centauro – romanzo di John Updike
Centauro – Corridore motociclista
Il Centauro – Rivista di filosofia e teoria politica